Five Forks ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Five Forks (Georgia)
 Five Forks (North Carolina) im Robeson County
 Five Forks (South Carolina), ein Census-designated place
 Five Forks (Tennessee)
 Five Forks (Calhoun County, West Virginia)
 Five Forks (Ritchie County, West Virginia)
 Five Forks (Upshur County, West Virginia)

in Neuseeland
 Five Forks (Neuseeland)

Five Forks steht für:
 Schlacht am Five Forks, Schlacht des Amerikanischen Bürgerkrieges